Cinéma et télévision
 The Boys Next Door est un film américain réalisé par Penelope Spheeris en 1985.
  est un téléfilm américain réalisé par John Erman en 1996.
 The Boys Next Door est un court métrage canadien réalisé par Michael Caines et Keith Cole en 2002.
 The Boy Next Door est une série télévisée diffusée en 2008

Musique
 The Boys Next Door est l'ancien nom du groupe australien The Birthday Party.
 The Boys Next Door est un album du groupe Stars Don't Fall sorti en 2006.